Der Begriff Lötschbergbahn steht für
 Berner Alpenbahn-Gesellschaft Bern–Lötschberg–Simplon (BLS) oder kurz Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn, 1906–1996
 BLS Lötschbergbahn, Nachfolgerin der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn, 1997–2005
 BLS AG, Nachfolgerin der BLS Lötschbergbahn, seit 2006

 Lötschberg-Bergstrecke, von der BLS AG und ihren Vorgängergesellschaften betriebene Bahnstrecke